Џудо се као олимпијски спорт појавио на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону по 12. пут. Борбе су одржане између 28. јула и 3. августа у халама Ексел центра.

Такмичило се у по 7 тежинских категорија у мушкој и женској конкуренцији.

Учесници 

Учесници олимпијског турнира одређени су на основу коначних ранг листи које је потврдила Светска џудо федерација на дан 1. маја 2012. У свакој тежинској категорији аутоматску квалификацију су обезбедила 22 најбоља џудиста, односно 14 најбољих џудисткиња. У свакој тежинској категорији једна држава може имати само једног представника. Листа учесника турнира комплетирана је на основу континенталних квота и специјалних позивица.

На џудо турниру учествовало је укупно 387 такмичара из 133 земље.

Формат такмичења 
Сви такмичари у одређеној тежинској категорији се деле у две групе. Такмичење се одржава по нокаут систему, а победници сваке групе се у финалу боре за златну медаљу. Поражени четвртфиналисти из сваке групе се преко репесажа боре за бронзану медаљу. Најбољи џудисти/џудисткиње у репесажу у свакој групи у одлучујућој борби против поражених полуфиналиста боре се за бронзано медаљу (додељују се две бронзане медаље у свакој тежинској категорији). У случају нерешеног резултата игра се на златни поен - борба се продужује на 3 минута а први борац који оствари поен је победник борбе.

Сатница

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушки

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Види још 
 Џудо
 Џудо на Летњим олимпијским играма

Референце

Спољашње везе 

 Званична страница ЛОИ 2012.

Џудо на Летњим олимпијским играма
Спортови на Летњим олимпијским играма 2012.